Phlegyas (天罪星リュカオンのフレギアス, Tenzaisei Ryukaon no Furegiasu) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Lycaon de l'étoile Céleste du Crime, Phlegyas apparait lors du "Mekai-Hen" du chapitre Hadès.

Le Loup des Enfers 
Phlegyas est le Spectre qui garde le Lac Noir de la Quatrième Prison. Il se charge de faire traverser le Lac Noir aux âmes damnées, mais ne les accompagne pas comme le fait le Spectre de l'Acheron.

À l'arrivée de Kanon, Shiryu et Hyôga face au Lac Noir, le Spectre du Lycaon fit son apparition. Ressentant que Phlegyas était bien plus puissant que les Spectres rencontré précédemment, Shiryu et Hyôga, décidèrent malgré tout d'attaquer afin d'en finir au plus vite. Mais c'était sans compter sur la technique "Howling Inferno" du Lycaon qui mit aussitôt hors d'état de nuire les deux chevaliers de Bronze en les envoyant sur la barque flottant sur le bord du lac.

Phlegyas expliqua alors à Kanon qu'il chargerait chacun des corps de ses adversaires sur cette barque jusqu'à la prochaine Prison. Se moquant, Kanon répondit calmement à Phlegyas qu'il traverserait effectivement ce lac sur cette barque... mais seulement après l'avoir tué !

Le Spectre se jeta alors sur le chevalier des Gémeaux en attaquant de nouveau à l'aide du "Howling Inferno" ; mais cette technique se révéla totalement inefficace face au chevalier d'or qui contra facilement l'attaque. Kanon déclencha alors sa technique "Galaxian explosion" qui pulvérisa le Spectre du Lycaon.

Surplis 
La surplis du Lycaon représente Lycaon, ancien Roi d'Arcadie, qui fut changé en loup par Zeus.

Technique 
Howling Inferno en français : " Hurlement infernal".

Voix 
Dans la version originale, Phlegyas est doublé par Kiyoyuki Yanada.

Spectres d'Hadès

it:Specter#Flegiàs
pt:Flégias de Lycaon